Адинегоро (настоящее имя — Ахмад Джамалуддин (14 августа 1904, Савахлунто, Западная Суматра — 8 января 1967, Джакарта) — индонезийский , , , политолог. Один из пионеров индонезийской журналистики.

Биография 
Выходец из правящей семьи, сводный брат Мохаммада Ямина. Образование получил в голландских школах Europeesche Lagere и Holis Indische School в Палембанге. Изучал медицину в Батавии. Начал сотрудничать с редакциями газет. Позже отправился в Европу, чтобы изучать журналистику.

Жил в Утрехте (Нидерланды), где работал внештатным сотрудником в нескольких газетах. После этого изучал журналистику, географию, картографию и философию в Берлине, Мюнхене и Вартбурге. Позже побывал балканских странах, Юго-Восточной Европе, Турции, Греции, Италии, Египте, Абиссинии и Индии. Впечатления о поездках послужили для создания книги «Путешествие на Запад».

В 1931 года Адинегоро вернулся в Индонезию. Работал в Джакарте, возглавлял редакцию журнала Pandji Pustaka, затем газету Pewarta Deli, сотрудничал с рядом газет.

Творчество 
Автор ряда романов, рассказов и повестей, статей. Темой его статей были вопросы колониализма, борьбы за независимость, национализма и образования.

Избранные произведения 
 Романы
 Darah Muda. 1931
 Asmara Jaya. 1932.
 Melawat ke Barat. 1950.
 Повести и рассказы
 Bayati es Kopyor. 1961.
 Etsuko. 1961.
 Lukisan Rumah Kami. 1963.
 Nyanyian Bulan April. 1963.
 Revolusi dan Kebudayaan. 1954.
 Ensiklopedia Umum dalam Bahasa Indonesia. 1954.
 Ilmu Karang-mengarang
 Falsafah Ratu Dunia

Ссылки 
 Adinegoro
 Адинегоро

Писатели-путешественники
Родившиеся в Западной Суматре
Политологи Индонезии